HWL est un sigle qui peut désigner :
 Hutchison Whampoa Limited, une société qui a fusionné en juin 2015 avec Cheung Kong Holdings pour former un nouveau conglomérat nommé CK Hutchison Holdings ;
 Hyrule Warriors Legends, un jeu vidéo.

HWL est un code qui peut désigner :
 HWL, un type de lampe à décharge.

Code